Majuskułowy kodeks Nowego Testamentu jest kopią partii tekstu Nowego Testamentu w języku greckim albo łacińskim, pisany jest kapitałą albo uncjałą, na pergaminie albo welinie.

Majuskułowe kodeksy Nowego Testamentu różnią się od:
 papirusów Nowego Testamentu – pisane na papirusie i na ogół są starsze
 minuskułów Nowego Testamentu – pisane minuskułą (litery łączone) i zazwyczaj są późniejsze
 lekcjonarzy Nowego Testamentu – pisane są uncjałą lub minuskułą (zazwyczaj) i zazwyczaj są późniejsze.

Wettstein znał zaledwie 23 uncjalne kodeksy Nowego Testamentu, Tischendorf znał 64 kodeksów uncjalnych, Gregory – 161, Dobschütz 208, dzisiaj znamy 324 skatalogowanych przez INTF kodeksów. Liczba ta nie jest jednak precyzyjna, ponieważ kodeksy 092 i 0121 są połączeniem dwóch kodeksów. Z drugiej zaś strony nie mniej niż 30 rękopisów zostało podzielonych na mniejsze cząstki, trzymane są w różnych bibliotekach i które zostały skatalogowane jako odrębne kodeksy (np. 074, 084, 090, 0110). Oznacza to, że liczba 322 jest tylko i wyłącznie liczbą figuratywną. Nie wszystkie też rękopisy są dostępne dla badaczy, część z nich zaginęła. Rękopisy 0144–0147 oraz 0154–0159 nie były widziane od czasów I wojny światowej.

Lista zarejestrowanych kodeksów majuskułowych 
 Numery kodeksów są zgodne z systemem, który zaproponował Caspar René Gregory.
 Daty mają charakter szacunkowy, z dokładnością do 100 lat (z wyjątkiem Kodeksu Watykańskiego Gr. 354, który został odatowany przez samego skrybę).
 Zawierają księgi Nowego Testamentu: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Pawła, Listy powszechne.

Kodeksy 01–045

Kodeksy 046–0324

Zobacz też 
 Lista kodeksów papirusowych Nowego Testamentu
 Lista kodeksów minuskułowych Nowego Testamentu (1–1000)
 Lista kodeksów minuskułowych Nowego Testamentu (1001–2000)
 Lista lekcjonarzy Nowego Testamentu
 Kategorie rękopisów Nowego Testamentu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Greek Codices of the Bible
 
 Lista greckich rękopisów NT uporządkowanych według stuleci (autorstwa Maurice Robinson)